Staszic peut désigner :

Patronyme 
 Stanisław Staszic (1755-1826) est un homme d'État, un homme de sciences et un écrivain polonais

Toponymie 
en Pologne
 Staszic, un village dans la voïvodie de Lublin
 La mine de Staszic est une mine souterraine de charbon située à Katowice dans la voïvodie de Silésie